Allerup (plaats), een plaats in Denemarken
Allerup (parochie), een parochie in Denemarken